Галвестонский ураган (1900) — ураган, обрушившийся на город Галвестон, Техас 8 сентября 1900 года.
 Галвестонский ураган (1915) — разрушительный тропический циклон, обрушившийся на Подветренные острова, Гаити, Кубу и Техас в середине августа 1915 года.